Marcus Aemilius Lepidus - az i. e. 285. év consulja
 Marcus Aemilius Lepidus - az i. e. 232. és 221. év consulja
 Marcus Aemilius Lepidus - az i. e. 187. és 175. év consulja
 Marcus Aemilius Lepidus – az i. e. 158. év consulja
 Marcus Aemilius Lepidus Portina - az i. e. 137. év consulja
 Marcus Aemilius Lepidus - az i. e. 126. év consulja
 Marcus Aemilius Lepidus - az i. e. 78. év consulja
 Marcus Aemilius Lepidus - az i. e. 46. és 42. év consulja, triumvir a második triumvirátusban.
 Marcus Aemilius Lepidus - a triumvir fia, consul 6-ban

Lásd még: Servilia gens